Homburger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Homburger (1905–1978), austro-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Birgit Homburger (* 1965), deutsche Politikerin (FDP)
 Emil Homburger (1922–2009), deutscher Fußballspieler
 Eric Homburger (1920–2010), Schweizer Jurist
 Freddy Homburger (1916–2001), Schweizer Onkologe
 Froben Homburger (* 1966), deutscher Journalist
 Henry Homburger (1902–1950), amerikanischer Bobsportler und Bauingenieur
 Maya Homburger (* 1953), Schweizer Geigerin
 Otto Homburger (1885–1964), deutsch-schweizerischer Kunsthistoriker
 Veit L. Homburger (1810–1878), deutscher Bankier

Homburger steht außerdem für:
 Homburger Hut, siehe Homburg (Hut), ein Herrenhut aus Filz
 Bankhaus Veit L. Homburger, ein jüdisches Bankhaus in Karlsruhe von 1854 bis 1939
Homburger AG, schweizerische Wirtschaftskanzlei

Siehe auch:
 Homburg (Begriffsklärung)